Język adygejski (, trl. adygebze) – język z rodziny języków abchasko-adygejskich, jeden z oficjalnych języków (obok rosyjskiego) Republiki Adygei w Federacji Rosyjskiej.
Języka używa obecnie około 300 tys. ludzi. Poza Rosją język adygejski używany jest także m.in. w Turcji, Jordanii, Syrii, Izraelu, Macedonii Północnej i Iraku.

Język wraz z ubyskim, abchaskim, kabardyjskim i abazyńskim tworzy grupę języków północno-zachodnio-kaukaskich (abchasko-adygejskich).
Język adygejski został ustandaryzowany po rewolucji październikowej. Od 1938 roku do pisowni używa się cyrylicy. Wcześniej do zapisu języka adygejskiego używano alfabetu arabskiego i łacińskiego.

Alfabet 

 Współczesny alfabet adygejski wraz z nazwami liter

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 
 Informacje o języku adygejskim
 Transliteracja łacińska adygejskiego online

 
Język adygejski
Języki Rosji
Języki Turcji
Języki Syrii
Języki Iraku
Języki Izraela